Palacio del Conde o Palacio Condal puede hacer referencia a:
Palacio Condal de Barcelona
Palacio Real Mayor de Barcelona
Ramón Berenguer IV de Barcelona#Palacio condal
Palacio del Conde Luna
Palacio del Conde de Buenavista (México)
Palacio de los Condes de Buenavista (Málaga)
Palacio del Conde de Gondomar
Palacio del Conde de Saceda
Palacio del Conde de Coruña
Palacio del conde de Torrejón
Palacio del Conde de las Navas
Palacio del Conde-Duque en Olivares
Palacio del Conde de Palma e iglesia de San José
Palacio de los Condes de la Vega del Sella
Palacio de los Condes de Villapaterna
Palacio de los Condes de Cocentaina
Palacio de los Condes de Benavente
Casa Palacio de los Condes de Berberana
Casa Palacio de los Condes de Sástago
Castillo Palacio de los Condes de Oropesa
Castillo Palacio de los Condes de Arizo
Palacio de los Condes de Gómara de Soria
Palacio de los Condes de Cirat (Almansa)
Palacio de los Condes de Alba y Aliste
Palacio de los condes de Heras y Soto
Palacio de los Condes de Cervellón (Anna)
Palacio de los Condes de San Julián
Palacio de los Condes de Isla-Fernández
Palacio de los Condes de Puerto Hermoso
Palacio de los Condes de Aranda
Palacio de los Condes de Toreno
Palacio de Ripalda o de los Condes de Ripalda
Palacio del Conde de Coruña
Palacio de los Condes de Ribadavia
Palacio de la Condesa de Lebrija
Palacio de la condesa de Casares
Palacio de Villamanrique de la Condesa
Lucena#Palacio de los condes de Hust
Adanero#Palacio de los Condes de Adanero
Zarratón#Palacio de los Condes de Casafuerte